Walhalla – w mitologii nordyckiej miejsce przebywania poległych w chwale wojowników
 Walhalla – powieść Grahama Mastertona
 Walhalla – gmach w Niemczech (w Bawarii) poświęcony pamięci sławnych postaci historycznych niemieckojęzycznego kręgu kulturowego
Miejscowości w USA:
 Walhalla – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Pembina
 Walhalla – miasto w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Oconee
Gminy w USA:
 Walhalla (ang. Walhalla Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Lake of the Woods
 Walhalla (ang. Walhalla Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Pembina
inne:
 (1260) Walhalla – planetoida

Zobacz też 
 Valhalla